Хоакин Мигел Гутијерез има више значења:

 Хоакин Мигел Гутијерез (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хоакин Мигел Гутијерез (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хоакин Мигел Гутијерез, Кеспала (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хоакин Мигел Гутијерез, Маргаритас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хоакин Мигел Гутијерез, Ел Манзано (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хоакин Мигел Гутијерез (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хоакин Мигел Гутијерез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику